Wereldkampioenschap curling mannen 2011
 Wereldkampioenschap curling vrouwen 2011